El término ensemble puede referirse a:

 Una agrupación musical.
 Un colectivo o colectividad en mecánica estadística, e. g. colectividad macrocanónica o colectividad microcanónica.
 Una tipología de indumentaria que consiste en dos o más prendas que se usan juntas. Por ejemplo, los piyamas, o el  saco, chaleco y pantalón de sastrería.